Schönhofer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schönhofer († 1493), deutscher Weihbischof im Bistum Passau
 Alfred Schönhofer (1932–2014), deutscher Physiker
 Peter Schönhofer (* 1961), deutscher Filmregisseur, Fernsehregisseur und Autor

Siehe auch:
 Schönhof
 Schönhofen
 Schönhöfer